Omikron, Griekse letter

Deze letter wordt in de naam van verschillende fenomenen gebruikt:
 SARS-CoV-2-omikronvariant, een variant op het virus dat COVID-19 veroorzaakt
 Omikroneilanden, een eilandengroep in Antarctica
 Omikron: The Nomad Soul, een computerspel

Hemellichamen

Sterren 
 Omikron Andromedae, een dubbelster
 Omikron Aurigae
 Omikron¹ Canis Majoris
 Omikron² Canis Majoris
 Omikron Ceti (Mira)
 Omikron¹ Eridani (Beid)
 Omikron² Eridani (Keid, of 40 Eridani)
 Omikron Leonis (Subra, een dubbelster)
 Omikron Persei (Atik)
 Omikron Piscium (Torcularis Septentrionalis)
 Omikron Ursae Majoris (Muscida, een dubbelster)

Fictief 
 Omicron Persei VIII, een fictieve planeet in de Amerikaanse animatieserie Futurama.